Mónada puede referirse a:

Conceptos 
 Mónada (filosofía), un término usado en filosofía que significa "unidad", utilizado de diferentes maneras por los filósofos.
 Mónada (teoría de categorías), un término usado en matemáticas, en la teoría de categorías.
 Mónada (programación funcional), un término usado en informática, en lenguajes de programación funcional.
 Mónada (gnosticismo), el aspecto más primitivo de Dios en el gnosticismo.
 Atman o atma, voluntad o alma espiritual humana de la tríada superior según Helena Blavatsky.
 Monismo, concepto de  "una esencia" en teoría metafísica y teológica que sostiene que el universo está constituido por una sola sustancia primaria.

Libros 
 Monadología, libro de filosofía escrito en 1714 por Gottfried Leibniz.
 Monadologia Physica, libro de filosofía escrito en 1756 por Immanuel Kant.